Antananarivo steht für folgende geografische Orte:

 Antananarivo, die Hauptstadt des afrikanischen Inselstaates Madagaskar
 Antananarivo (Provinz), eine ehemalige Provinz in Madagaskar
 Antananarivo-Atsimondrano, ein Distrikt in der Region Analamanga in Madagaskar
 Antananarivo-Avaradrano, ein Distrikt in der Region Analamanga in Madagaskar
 Antananarivo-Renivohitra, ein Distrikt in der Region Analamanga in Madagaskar

siehe auch
 Flughafen Antananarivo, ein Flughafen in Antananarivo